Saint-Saulve és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 10.694 habitants. Limita al nord-est amb Onnaing, al sud-est amb Estreux, al sud-oest amb Marly, a l'oest amb Valenciennes, al nord-oest amb Bruay-sur-l'Escaut.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord